Ngoma kan syfta på:

 Ngoma, ett musikalbum av brassgruppen Brazz Brothers

Geografi

Burundi 

 Ngoma (vattendrag i Burundi, Rutana),

Kongo-Kinshasa 

 Goma (provinshuvudstad), Norra Kivu-provinsen, 

Robotskapade Burundiförgreningar